Flechtenmacher este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Flechtenmacher (1823-1898), compozitor, violonist, dirijor și pedagog din România
 Christian Flechtenmacher (1785-1843), jurist sas transilvănean
 Maria Flechtenmacher (1838-1888), scriitoare, traducătoare, publicistă și pedagogă română